Henri Kuprashvili (en ), né le  à Khachouri en Géorgie est un nageur géorgien.

Le , pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il a traversé le détroit des Dardanelles en trois heures et 15 minutes, avec les mains et les pieds attachés, selon le style traditionnel de Colchide, les guerriers Colches utilisaient la , et s’entraînaient à nager les mains et les pieds attachés, pour que s'ils se retrouvaient dans cette posture, dans la mer, ils puissent s'en sortir.

Biographie 

Henri Kuprashvili est historien, journaliste, politologue, docteur en sciences  politiques, professeur titulaire de l’Université Technique de Géorgie, conseiller d'État de première classe, vice-colonel, Président de la  de Géorgie, entraineur  principal de la natation de l’équipe paralympique de Géorgie, chevalier de  l’Ordre de Vakhtang Gorgasali et de la médaille d’or George Gordon Byron. La chaîne de télévision CNN lui a donné le surnom d'« homme-dauphin ».

Galerie de photographies

Vidéos 
 CNN-2002
 CNN-2001
 REUTERS 2007
 Competition in Georgian sport style of swimming „Free Kolkhuri" (Lazuri) 2010

Travaux (sélection) 
 1999: Gnoseological Aspects of the National liberation Movement. (Ed. S. Sharikadze). "Society Tsodna". Tbilisi, 
 1999: Problems of Political Science., "Society Tsodna". Tbilisi. 
 2003:  Political development and political modernization., Tbilisi: Publishing house “Universali”. Unit VIII, Seiten 201-220, 
 2004: Georgian swimming, Tbilisi. 
 2004: National security: Problematic situation and criteria (theoretical-methodological aspects of research of national editorship security of Georgia). – Politology. Recommended for instruction for students./Under the editorship of Professor Gogiashvili O. - Tbilisi: Publishing house - Tbilisi State University. Unit X pg. 328-351. 
 2005: Political Aspects of the Formation of the National Information System in Post-Communist Georgia. Politics, Ethics, and the Challenges to Democracy in 'New Independent States’. Council for Research in Values and Philosophy. Cultural Heritage and Contemporary Change Series IVA, Eastern and Central Europe, Volume 29. General Editor George F. McLean. Washington 2005. Chapter XI. . 
 2011: The Great Russian Yoke in Georgia 1 half of XIX c. (The Great Rusianoba in Georgia). Tbilisi: Publishing house - “Universali”. 
 2011: Russian Colonial Policy of Robbery and National Humiliation in Georgia and Georgian social-political ideas in I half of XIX c. Tbilisi: Publishing house - “Technical University”. 
 2012: Five Immortal Georgians''. The first half of XIX c. Tbilisi: Publishing house - “Universali”. 
 Kuprashvili H. (2012) System Information the Provision of National Security. Tbilisi: Publishing house - “Technical University”.  
 Henri Kuprashvili. (2014) TERMS „USHISHROEBA“ (SECURITY) AND „USAPRTKHOEBA“ (SAFETY) AND ISSUES RELATED TO THEIR USAGE. Tbilisi, Publishing house - “Universali”.  
 Henri Kuprashvili. SHEVARDNADZE'S GEOSTRATEGIC CARAMBOLA. WORLD SCIENCE, № 4(44)Vol.3, April 2019, p.38-45. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws

Voir aussi

Lien externe 

 

Naissance en septembre 1946
Nageur géorgien
Entraîneur de natation
Militaire géorgien du XXe siècle